USS Scoter — название двух кораблей ВМС США.

 USS Scoter (SP-20) — патрульный катер. На службе с 1917 по 1919 год.
 USS Scoter (AM-381) — тральщик. На службе с 1945 по 1947 год.